Dawydowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 in der Oblast Archangelsk:
 Dawydowo (Archangelsk)
 in der Oblast Iwanowo:
 Dawydowo (Iwanowo)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Dawydowo (Jaroslawl, Borissoglebski), im Borissoglebski rajon
 Dawydowo (Jaroslawl, Jaroslawski, Kurbskoje), im Jaroslawski rajon, Landgemeinde Kurbskoje
 Dawydowo (Jaroslawl, Jaroslawski, Kusnetschichinskoje), im Jaroslawski rajon, Landgemeinde Kusnetschichinskoje
 Dawydowo (Jaroslawl, Jaroslawski, Sawolschskoje), im Jaroslawski rajon, Landgemeinde Sawolschskoje
 Dawydowo (Jaroslawl, Pereslawski), im Pereslawski rajon
 in der Oblast Kaluga:
 Dawydowo (Kaluga, Dserschinski), im Dserschinski rajon
 Dawydowo (Kaluga, Juchnowski), im Juchnowski rajon
 Dawydowo (Kaluga, Spas-Demenski), im Spas-Demenski rajon
 in der Oblast Kirow:
 Dawydowo (Kirow)
 in der Oblast Kostroma:
 Dawydowo (Kostroma)
 in der Oblast Moskau:
 Dawydowo (Moskau, Orechowo-Sujewski), im Orechowo-Sujewski rajon
 Dawydowo (Moskau, Ramenski), im Ramenski rajon
 Dawydowo (Moskau, Saraiski), im Saraiski rajon
 Dawydowo (Moskau, Wolokolamski), im Wolokolamski rajon
 in der Stadt Moskau:
 Dawydowo (Moskau, Troizki), im Verwaltungsbezirk Troizki (vormals Podolski rajon der Oblast Moskau)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Dawydowo (Nischni Nowgorod, Kowerninski), im Kowerninski rajon
 Dawydowo (Nischni Nowgorod, Watschski), im Watschski rajon
 in der Oblast Nowgorod:
 Dawydowo (Nowgorod, Borowitschski), im Borowitschski rajon
 Dawydowo (Nowgorod, Starorusski), im Starorusski rajon
 in der Oblast Orjol:
 Dawydowo (Orjol, Kolpnjanski), im Kolpnjanski rajon
 Dawydowo (Orjol, Krasnosorenski), im Krasnosorenski rajon
 Dawydowo (Orjol, Schablykinski), im Schablykinski rajon
 Dawydowo (Orjol, Swerdlowski), im Swerdlowski rajon
 in der Oblast Pskow:
 Dawydowo (Pskow, Petschorski), im Petschorski rajon
 Dawydowo (Pskow, Strugo-Krasnenski), im Strugo-Krasnenski rajon
 in der Oblast Rjasan:
 Dawydowo (Rjasan, Kassimowski), im Kassimowski rajon
 Dawydowo (Rjasan, Klepikowski, Alexejewskoje), im Klepikowski rajon, Landgemeinde Alexejewskoje
 Dawydowo (Rjasan, Klepikowski, Tjukowskoje), im Klepikowski rajon, Landgemeinde Tjukowskoje
 Dawydowo (Rjasan, Pronski), im Pronski rajon
 in der Oblast Smolensk:
 Dawydowo (Smolensk)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Dawydowo (Swerdlowsk)
 in der Oblast Tambow:
 Dawydowo (Tambow)
 in der Oblast Tula:
 Dawydowo (Tula)
 in der Oblast Twer:
 Dawydowo (Twer, Kalininski, Kulizkoje), im Kalininski rajon, Landgemeinde Kulizkoje
 Dawydowo (Twer, Kalininski, Slawnowskoje), im Kalininski rajon, Landgemeinde Slawnowskoje
 Dawydowo (Twer, Kaschinski), im Kaschinski rajon
 Dawydowo (Twer, Krasnocholmski), im Krasnocholmski rajon
 Dawydowo (Twer, Kuwschinowski), im Kuwschinowski rajon
 Dawydowo (Twer, Ostaschkowski), im Ostaschkowski rajon
 Dawydowo (Twer, Sandowski), im Sandowski rajon
 Dawydowo (Twer, Toropezki), im Toropezki rajon
 in der Oblast Wladimir:
 Dawydowo (Wladimir, Gus-Chrustalny), im Gus-Chrustalny rajon
 Dawydowo (Wladimir, Kameschkowski), im Kameschkowski rajon
 in der Oblast Wologda:
 Dawydowo (Wologda, Babajewski), im Babajewski rajon
 Dawydowo (Wologda, Scheksninski), im Scheksninski rajon
 Dawydowo (Wologda, Tscherepowezki), im Tscherepowezki rajon
 Dawydowo (Wologda, Waschkinski), im Waschkinski rajon